Madina kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Madina (ort i Armenien), Gegharkunik,

Gambia 

 Madina Lamin Kanteh, ort i Central River, 
 Madina, Gambia, ort i Lower River,

Ghana 

 Madina, ort, Storaccra,

Mali 

 Madina (ort i Mali, Kayes),

Saudiarabien 

 Al-Madinah, provins, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar